Polskie Towarzystwo Fizyczne
 Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 Polskie Towarzystwo Filologiczne
 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
 Polskie Towarzystwo Filatelistyczne
 Polskie Towarzystwo Fotograficzne